Hopfgarten (Amerang), een plaats in de gemeente Amerang in de Duitse deelstaat Beieren
Hopfgarten (Babensham), een plaats in de gemeente Babensham in de Duitse deelstaat Beieren
Hopfgarten (Frohburg), een plaats in de gemeente Frohburg in de Duitse deelstaat Saksen
Hopfgarten (Gars am Inn), een plaats in de gemeente Gars am Inn in de Duitse deelstaat Beieren
Hopfgarten (Großolbersdorf), een plaats in de gemeente Großolbersdorf in de Duitse deelstaat Saksen
Hopfgarten (Grundlsee), een plaats in de gemeente Grundlsee in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Hopfgarten (Hessen), een plaats in de gemeente Schwalmtal in de Duitse deelstaat Hessen
Hopfgarten (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Hopfgarten (Weißkirchen in Steiermark), een plaats in de gemeente Weißkirchen in Steiermark in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Hopfgarten (Wildalpen), een plaats in de gemeente Wildalpen in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Hopfgarten im Brixental, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Hopfgarten in Defereggen, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol